Lubrański oder Lubranski ist der Familienname folgender Personen: 

 Jan Lubrański (1456–1520), polnischer Bischof, Politiker und Diplomat
 Mikołaj Lubrański (1460–1524), Wojwode von Posen